Нотозухии  — клада крокодиломорфов, живших преимущественно в течение мелового периода мезозойской эры, в основном на территории Гондваны. Некоторые группы просуществовали по меньшей мере до среднего миоцена. Окаменевшие остатки найдены на территории современных Южной Америки, Африки, Азии и Европы.

Данная клада рассматривается в ранге инфраотряда, инфраотдела или как самостоятельный отряд.

Описание 
Таксон выделил в 1971 году аргентинский палеонтолог Зульма Гаспарини (Zulma Brandoni de Gasparini), после чего он неоднократно подвергался ревизии. В настоящее время Notosuchia рассматривается как сестринская группа по отношению к Neosuchia, предкам современных крокодилов Eusuchia.

Нотозухии были наземными существами, как правило сравнительно небольшими, с различными типами питания, включая растительноядных (Chimaerasuchus), насекомоядных (Pakasuchus), всеядных (Simosuchus) и хищников (Baurusuchus). Многие нотозухии имели черты, резко отличавшие их от современных крокодилов: длинные выпрямленные конечности, приспособленные к постоянному поддержанию тела над землёй и активному бегу, короткий челюстной отдел черепа, гетеродонтную зубную систему, похожую на типичную для млекопитающих, подвижную нижнюю челюсть, обуславливающую способность к пережёвыванию пищи (Malawisuchus), подвижный панцирь, напоминающий панцирь современных броненосцев (Armadillosuchus), мясистое рыло наподобие свиного пятачка (Notosuchus). Некоторые виды нотозухий могли иметь достаточно крупный мозг и сложное общественное поведение.

Несколько особняком стоят представители семейств Baurusuchidae и Sebecidae — крупные хищники, по строению зубной системы напоминающие хищных динозавров.

Почти наверняка большинство или все нотозухии были активными теплокровными животными, но, в то же время, лишёнными каких-либо изолирующих покровов и вследствие чего живущими только в тёплом климате.

Филогения 
Кладограмма приводится по исследованию Pol и коллег 2014 года, она составлена на основе анализа 412 черт строения у 109 таксонов.

Некоторые представители

Примечания

Литература 
 Paul C. Sereno, Hans C.E. Larsson: Cretaceous Crocodyliforms from the Sahara.